Штейман — фамилия немецкого и еврейского происхождения. Известные носители:
 Штейман, Владимир Павлович — советский музыкант, исполнитель на ударных инструментах, педагог.
 Штейман, Израиль Соломонович (1901—1983) — советский оперный дирижёр, педагог. Заслуженный артист УССР. Профессор.
 Штейман, Михаил Давыдович (1893—1948) — советский театральный актёр, заслуженный артист РСФСР.
 Штейман, Станислав Иванович (1887—1965) — советский зоотехник и селекционер.
 Штейман, Устим Генрихович (1920—2017) — советский и российский организатор производства, заслуженный агроном Российской Федерации, Герой Социалистического Труда (1973).